69 км, 69-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 Платформа 69-й км, Шестьдесят Девятый Километр — посёлок при станции	в составе Сосновского сельского поселения Приозерского района Ленинградской области.

 69-й километр (платформа, Ленинградская область).

  — путевой пост, Юго-Западная железная дорога. Код 326624.